Cette page contient les pages d'homonymie de Gaulier et Gaullier.

 Alfred Gaulier (1829-1898), journaliste et homme politique français ;
 Philippe Gaulier (né en 1943), acteur et professeur de théâtre français ;
 Géraldine Gaulier (née en 1947), chanteuse suisse.

famille
 famille Gaullier, famille subsistante de la noblesse de robe, originaire de l’Orléanais, et descendante des maisons de Guénand et d’Amboise ;

personnalité
 Marin-Pierre Gaullier (1766-1817), officier français.